Cairbre, figlio di Ogma, poeta e satirico dei Túatha Dé Danann
 Cairbre Nia Fer, leggendario re di Tara
 Cairbre Cuanach, leggendario guerriero dell'Ulster
 Cairbre Cinnchait, leggendario re supremo d'Irlanda del I secolo 
 Cairbre Lifechair, re supremo d'Irlanda del III secolo
 Coirpre, figlio di Niall dei Nove Ostaggi, eponimo fondatore dei Cenél Coirpri che diede il suo nome anche alla baronia di Carbury, nella contea di Kildare
 Tre figli di  Conaire Mor: Cairpre Músc, Cairpre Baschaín e Cairpre Riata, eponimi fondatore, rispettivamente, dei Múscraige, dei Corco Baiscind (entrambi dei Déisi Tuisceart) e dei Dál Riata

Cairbre è anche il nome del leone della Metro Goldwyn Mayer, nato nello zoo di Dublino nel 1927.